BWQ peut faire référence à :
  ;
 , une publication affilié au Boston Bisexual Women's Network à Boston.

Code IATA des aéroports